Кастелфранко () е разпространно название за селища в Италия. Това се използва за много селища, обикновено заедно с друга дума, за отличаване между различните населени места. Името произхожда от думите castello (замък) и franco (свободен, освободен от данъци), и значи свободен замък.

Носят името Кастелфранко следващите населени места и административни единици:

 Кастелфранко (), село в община Риети, Италия, административен регион Лацио, провинция Риети
 Кастелфранко Венето (), град и община в Италия, административен регион Венето, провинция Тревизо.
 Кастелфранко д'Ольо (), село в община Дрицона, Италия, административен регион Ломбардия, провинция Кремона.
 Кастелфранко ди Сопра (), град в община Кастелфранко Пиандиско, Италия, административен регион Тоскана, провинция Арецо.
 Кастелфранко ди Сото (), град и община в Италия, административен регион Тоскана, провинция Пиза.
 Кастелфранко Емилия (), град и община в Италия, административен регион Емилия-Романя, провинция Модена.
 Кастелфранко ин Мискано (), град и община в Италия, административен регион Кампания, провинция Беневенто.
 Кастелфранко Пиандиско (), община в Италия, административен регион Тоскана, провинция Арецо.